Azbuka ima lahko več pomenov:

 azbuka - zaporedje črk v glagolici in cirilici (glej abeceda)
 Azbuka - ruska književna založba